kicker – niemiecki magazyn sportowy
 kicker – w pokerze karta decydująca o zwycięstwie w rozdaniu
 kicker – inaczej placekicker – zawodnik formacji specjalnej drużyny futbolu amerykańskiego i kanadyjskiego
 The Kicker – album amerykańskiego wibrafonisty jazzowego Bobby’ego Hutchersona

Osoby o tym nazwisku:
 Nicolás Kicker – argentyński tenisista